Ósme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w Sapporo. Kwalifikacje do obu konkursów indywidualnych zostały odwołane z powodu intensywnych opadów śniegu. Zawody były rozgrywane w bardzo trudnych warunkach. Podczas drugiego konkursu, Daiki Itō doznał groźnie wyglądającego wypadku. Podczas przygotowań do skoku, spadł z belki startowej i zsunął się po rozbiegu. Nie doznał żadnych obrażeń, jednak został zdyskwalifikowany za odepchnięcie się od belki przed zapaleniem się zielonego światła.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu 
Kwalifikacje zostały odwołane z powodu intensywnych opadów śniegu.

Pierwszy konkurs

Kwalifikacje do drugiego konkursu 
Kwalifikacje zostały odwołane.

Drugi konkurs

Klasyfikacje po konkursach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2013 w Japonii